Никола́й Константи́нович Ивано́в:
 Иванов, Николай Константинович (1885—1961) — советский журналист, писатель-сатирик. Литературный псевдоним — Грамен.
 Иванов, Николай Константинович (1922—1944) — советский танкист, Герой Советского Союза.